Een singelloop is in verschillende Nederlandse steden een hardloopwedstrijd in of om het centrum van een stad.

Verschillende singellopen:

Woerdense Singelloop, 3, 6,5 of 10 km hardlopen langs de singel van Woerden.
Bredase Singelloop, 21,1 km langs en binnen de singels van Breda.
Goudse Nationale Singelloop, 2 - 3,5 - 7 of 10 km over en binnen de singels van Gouda.
Singelloop Enschede, 5 Eng. mijl (8 km) over de Singel, de ringweg van Enschede.
Leidse Singelloop, 6,6 km over de singels van Leiden.
Singelloop Utrecht, 10 km over en rond de singels van Utrecht.